Drugie mistrzostwa Europy mikstów w curlingu rozgrywane były w dniach 17–21 października, w Claut we Włoszech. W zawodach wystartowały 23 reprezentacje z całej Europy. Tytułu mistrzowskiego bronili Finowie. Ostatecznie mistrzostwa wygrała reprezentacja Szkocji.

Eliminacje w Polsce 
W Polsce tak jak i w większości krajów eliminacjami do danych mistrzostw Europy lub świata są mistrzostwa danego kraju. W przypadku Polski odbyły się one pomiędzy 15 a 17 września w Gliwicach. Tytuł Mistrza Polski zdobyła drużyna Media Curling Club Mix Media.

Grupy 
23 drużyny zostały podzielone w wyniku losowania na 4 grupy (3 po 6 i 1 z 5).

Reprezentacje

Harmonogram

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja grupowa 

 * - Przywilej ostatniego kamienia w pierwszym endzie.

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Tie-Breaker

1.

2.

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna 
 

2006
2006 w curlingu
Curling we Włoszech
2006 we Włoszech
Friuli-Wenecja Julijska